Der Bundesverband Deutscher Schausteller und Marktkaufleute
ist eine deutsche Interessenvertretung der Marktkaufleute, Schausteller und Zirkusse. Der Dachverband ist  bundesweit mit Landesverbänden, Regionalverbänden und Zirkussen vertreten. Gemäß Eigendarstellung handelt es sich um [Zitat] „die größte deutsche Interessenvertretung der Marktkaufleute, Schausteller und Circusse“.

Geschichte 
Bis Anfang 1936 wurde das Reisegewerbe von mehreren, deutschlandweit tätigen Berufsorganisationen vertreten. Am 1. April 1936 erfolgte die Zwangsvereinigung in der „Wirtschaftsgruppe Ambulantes Gewerbe“. Nach Kriegsende wurde diese aufgelöst und es entstanden zunächst Regionalverbände, die dann 1952 die Hauptvereinigung des Ambulanten Gewerbes und der Schausteller in Deutschland e.V. (HAGD) gründeten, um die Interessen der Reisegewerbetreibenden in einer Hand zu bündeln. 1993 wurde die HAGD in „Bundesverband Deutscher Schausteller und Marktkaufleute e.V.“ (BSM) umbenannt. Der Rechtssitz des BSM ist Berlin, der Verwaltungssitz Bonn.

Präsidenten 
 1952–1953 Bernhard Petermann, Solingen
 1953–1975 Peter Biermann, Gelsenkirchen
 1975–1984 Josef Schippers, Hamburg
 1984–2003 Walter Weitmann, Stuttgart
 2003–2017 Hans-Peter Arens, Dortmund
 2017–2023 Wilfried Thal, Hamburg
 2023 Patrick Arens, Dortmund

Organisationsstruktur 
Nur Vereine und Verbände können ordentliche Mitglieder werden, Ausnahmen hiervon gibt es für Zirkusse. Die Organe des Bundesverbandes sind das Präsidium, der Gesamtvorstand, der Bundesverbandstag bzw. die Delegiertenversammlung. Zusätzlich werden Fachbereiche und Ausschüsse gebildet. Der BSM ist in folgende Fachbereiche untergliedert: Schausteller und Zirkusse, Allgemeiner Markthandel, Wochenmarkthandel und Werbeverkauf.

Die Vorsitzenden und die Bundesfachberater der Fachbereiche sind Ausschussmitglieder kraft Amtes. Der Ausschuss hat die Aufgabe, die Organe des Bundesverbandes in allen Fragen zu beraten, die für die Ausübung des Schausteller-, Reise-, Handels- und Marktgewerbes gewerblich und rechtlich von Bedeutung sind. Der Gewerbe-, Rechts- und Europaausschuss besteht aus Mitgliedern der Landesverbände sowie anderen sach- und fachkundigen Personen, die auf Vorschlag des Vorsitzenden der Landesverbände zu Ausschussmitgliedern ernannt werden.

Leistungen 
 Unterstützung der Mitgliedsverbände
 Informationen über neue rechtliche Entwicklungen in den Fachbereichen
 Beratung zu gewerbeeinschlägigen Rechtsfragen
 Förderung der Mitglieder in ihrer berufsständischen Entwicklung
 Politische Vertretung des Reisegewerbes auf allen politischen Ebenen
 Stellungnahmen zu allen das Reisegewerbe betreffenden Gesetzentwürfen von EU, Bund und Ländern
 Ständige Kontaktpflege mit den Entscheidungsträgern in Politik und Verwaltung, um die Forderungen des BSM in die Meinungsbildung und Entscheidungsfindung einfließen zu lassen

Öffentlichkeitsarbeit 
 Förderung des Ansehens des Berufsstandes in der Öffentlichkeit
 Regelmäßige Berichterstattung über die Tätigkeiten des BSM und Sachinformationen in dem offiziellen Verbandsorgan ,,Der Komet" als überregionale Fachzeitschrift für das Reisegewerbe
 Ansprechpartner für die Medien bei Recherchen zu Fachfragen und Vermittlung geeigneter Fachleute als Interview-Partner und Sachverständige
 Veranstaltung von Pressekonferenzen

Mitgliedschaften des BSM in anderen Verbänden 
 BERID – Verband zur Förderung der schulischen Bildung und Erziehung von Kindern der Angehörigen reisender Berufsgruppen in Deutschland e.V.
 Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde
 BMV – Bundesmarktverband der Fischwirtschaft e. V.
 ESU – Europäische Schaustellerunion
 Forum Waffenrecht
 Weltunion der Großmärkte

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Berufsverband (Deutschland)
Verein (Berlin)
Verein (Bundesverband)
 
Gegründet 1952
Wirtschaftsverband (Deutschland)